Pike kan som auktorsförkortning betyda:

 L. H. Pike
 Radcliffe Barnes Pike
 Richard B. Pike
 Nicolas Pike

Robotskapade auktorsförkortningar